Niemcy:
 Frankfurt-Höchst – dzielnica Frankfurtu nad Menem
 Frankfurt-Höchst – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem
 Frankfurt-Höchst Farbwerke – stacja kolejowa we Frankfurcie nad Menem

Zobacz też:
 Höchst